Much bezeichnet:

 Much, Gemeinde im Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen, Deutschland

Personen:
 Christian Walter Much (* 1953), deutscher Diplomat und seit 2010 Generalkonsul in Neapel
 Cornelie Benndorf-Much (1880–1962), österreichische Anglistin, Turnpädagogin und Gymnasialdirektorin
 Emil Much (1904–1982), deutscher Politiker (SPD), Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin
 Franka Much (* 1975), deutsches Model, Schauspielerin und Moderatorin
 Hans Much (1880–1932), deutscher Mediziner
 Matthäus Much (1832–1909), österreichischer Archäologe
 Placidus Much (1685–1756), österreichischer Abt von Stift Altenburg
 Rudolf Much (1862–1936), österreichischer Germanist
 Theodor Much (* 1942), österreichischer Dermatologe und Autor 

Pseudonym
 Much (Eigenschreibweise: MUCH), Pseudonym von Michael Unterleitner, österreichischer Karikaturist

Siehe auch:
 MuchMusic
 Prof. Dr. Much’sche Präparate AG bzw. Prof. Dr. med. Much AG (Spalt-Tablette) siehe unter Spalt (Marke)